El-Qalqili ist der Name folgender Personen
 Iradj El-Qalqili (* 1975), deutscher Ruderer
 Joel El-Qalqili (* 1984), deutscher Ruderer